(8906) Yano, astéroïde de la ceinture principale

Yano est un nom de famille d'origine japonaise notamment porté par : 
 Akiko Yano (1955-), pianiste et chanteuse japonaise
 
 Kentaro Yano (1912-1993), mathématicien japonais
  (1957-), auteur japonais de mangas
 Kishō Yano (1984-), footballeur japonais
 Hiromi Yano (1955-), joueuse de volley-ball japonaise
 Saori Yano (1986-), saxophoniste japonaise
 Sho Yano (1990-), enfant prodige américain
 Yoshiko Yano (1985-), joueuse de volley-ball japonaise
Yano est un surnom notamment porté par :
Adriano Belmiro Duarte Nicolau (1992-), footballeur angolais.

Homonymie de patronyme japonais